Берёзовка — река в России, протекает в Опаринском районе Кировской области. Устье реки находится выше 2 км по левому берегу реки Волманги. Длина реки составляет 15 км.

Исток реки в лесу западнее деревни Берёзовка (Моломское сельское поселение) в 40 км юго-западнее посёлка Маромица. Река течёт на восток по ненаселённому лесу параллельно реке Поникаровке. Согласно водному реестру впадает справа в Поникаровку в 0,7 км от устья той, однако согласно картам Роскартографии Берёзовка впадает в Волмангу чуть выше Поникаровки.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100035287
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103528
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Волманги
Реки Опаринского района